”
Рональд Элусма (; 8 сентября 1993, Пети-Ривьер-де-Артибонит, Гаити) — гаитянский футболист французского происхождения, вратарь клуба «Дон Боско» и сборной Гаити.

Клубная карьера 
Элусма начал карьеру в клубе «Виктори». Из-за высокой конкуренции в 2014 году он покинул команду и присоединился к «Америке». Летом 2015 года ушёл в «Валенсию» из Леогана.

Международная карьера 
В 2013 году Рональд в составе молодёжной сборной Гаити принял участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд США и Коста-Рики.

В 2013 и 2015 годах в составе сборной Гаити Элусма принимал участие в розыгрышах Золотого кубка КОНКАКАФ в качестве запасного вратаря.

Примечания 

Футболисты Гаити
Игроки ФК «Америка» Ле-Ке
Игроки ФК «Валенсия» Леоган
Игроки ФК «Дон Боско»